Рали Париж-Алжир-Дакар 1986, по-известно като Рали Париж-Дакар 1986, е осмото издание на Рали Дакар. То е белязано от гибелта на създателя на надпреварата Тиери Сабен.

Обща информация 
Стартът е на 1 януари във Версай, а финалът е на 22 януари 1985 г. в сенегалската столица Дакар. Маршрутът минава през Франция, Алжир, Нигер, Мали, Гвинея, Мавритания, и Сенегал. Участват общо 486 екипа (282 автомобила, 131 мотоциклета и 71 камиона), а до финала стигат едва 100 (71 автомобили и камиони и 29 мотоциклети). Състезанието печелят французите Рене Меже (автомобили) и Сирил Невьо (мотоциклети) и италианецът Висмара (камиони). Едно от най-любопитните превозни средства на това състезание е каминът ДАФ на Ян де Рой, който разполага с два двигателя с по 500 к.с., две скоростни кутии и задвижване на двете оси. По време на състезанието камионът достига 200 км/ч.

Инциденти 
На 14 януари хеликоптерът, в който пътуват създателя и организатор на ралито Тиери Сабен, френският певец Даниел Белавоан, пилотът Франсоа-Ксавиер Бану, журналистката Натали Оден и радиотехникът Жан-Пол Льофур, се разбива в дюна по време на пясъчна буря на около 190 км източно от Тимбукту, като при инцидента няма оцелели. Има жертви и сред състезателите - на 2 януари японският мотоциклетист Ясуко Кенеко почива на място, след като е блъснат от автомобил, неучастващ в надпреварата, на осем километра от град Сет, а италианският мотоциклетист Джампаоло Маринони почива от инфенкция в болница в Дакар, след като при падане малко преди финала на последния етап наранява черния си дроб.

Етапи

Победители по етапи

Крайно класиране

Източници 
 "History of Dakar - RETROSPECTIVE 1979-2007"
 Dakar d'antan

Рали Дакар